Aleksandr Galkin – scacchista russo
 Aleksandr Alekseevič Galkin – poeta, traduttore e romanziere russo
 Dmitrij Galkin – pentatleta russo
 Gennadij Galkin – tuffatore sovietico
 Vladislav Galkin – attore russo